Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Mississippi (Mississippi County) :
 Comté de Mississippi, situé dans l'État de l'Arkansas ;
 Comté de Mississippi, situé dans l'État du Missouri.